Montespan (municipi), municipi del departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Gruta de Montespan, cavitat subterrània a cavall dels municipis de Montespan i Ganties (Alta Garona, Occitània), coneguda per a les seves escenes d'art parietal 
 Madame de Montespan (Lussac-les-Châteaux, França, 1640 - Bourbon-l'Archambault, 1707)
 Senyoria de Montespan, jurisdicció feudal occitana centrada a Montespan (Alta Garona)